Лафа́р () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Бом-де-Вениз.

Географическое положение 

Лафар расположен в 29 км к северо-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Сюзетт на севере, Ле-Барру на юго-востоке, Сен-Ипполит-ле-Гравейрон на юге, Бом-де-Вениз на юго-западе, Вакейра на западе, Жигонда на северо-западе.

Коммуна находится на склоне горной гряды Дантель-де-Монмирай.

Гидрография 
Через коммуну протекает река Салетт и её приток Ла-Комб. Салетт впадает в Брегу и несёт необычные для реки солёные воды, что объясняет её название.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 113 человек.

Ссылки  
 Национальный институт статистики